Зан — фамилия.

Известные носители:
 Зан, Гёкхан (род. 1981) — турецкий футболист, в прошлом игрок сборной Турции.
 Зан, Стив (род. 1967) — американский комик и актёр.
 Зан, Томаш (1796—1851) — поэт и член общества филоматов, друг Адама Мицкевича и Яна Чечота. 
 Зан, Тимоти (род. 1951) — американский писатель в жанре классической научной фантастики.

См. также 
 Зан (река) — река в Нидерландах, см. :en:Zaan
 Цан